Март (від ) — застаріла назва березня
 Март — місто в Німеччині, у землі Тюрингія

Абревіатура 
 МАРТ — Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь
 MART (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) — музей в Італії

Прізвище 

 Альберт Март (1828—1897) — німецький астроном
 Март Венедикт Миколайович (1896—1937) — російський поет-футурист, письменник, перекладач
 Ліон Март (1914—1984) — люксембурзький футболіст, нападник

Див. також 
 Березень (значення)
 Марта (значення)
 Mart.